Ollé-Nicolle peut désigner :
 Didier Ollé-Nicolle (1961-), joueur puis entraîneur français de football ;
 Romain Ollé-Nicolle (1987-), footballeur français, son fils.

Voir aussi